Mount Sinai Hospital peut désigner :
 le Mount Sinai Hospital, un hôpital de Toronto
 le Mount Sinai Hospital un hôpital situé à New York